Nilandhoo (Faafu-atol), een eiland van het Faafu-atol, Maldiven
 Nilandhoo (Gaafu Alif-atol),  een eiland van het Gaafu Alif-atol, Maldiven